Il doppio dell'Open di Zurigo 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Martina Hingis e Helena Suková erano le detentrici del titolo, ma hanno partecipato con partner differenti, la Hingis con Arantxa Sánchez Vicario e la Suková con Larisa Neiland.

La Savchenko e la Suková hanno perso in finale 4–6, 6–4, 6–1 contro la Hingis e la Sánchez Vicario.

Teste di serie
 Lindsay Davenport /  Jana Novotná (semifinali)
 Martina Hingis /  Arantxa Sánchez Vicario (campionesse)
 Mary Joe Fernández /  Lisa Raymond (primo turno)
 Kimberly Po /  Nataša Zvereva (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open di Zurigo 1997